Die German Open 2019 im Tischtennis waren das elfte Turnier der ITTF World Tour 2019. Sie fanden vom 8. bis 13. Oktober 2019 im deutschen Bremen statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed

Weblinks 
 Die German Open 2019 auf der Website der ITTF (abgerufen am 17. November 2019)
 Die World Tour 2019 auf der Website der ITTF (abgerufen am 17. November 2019)

ITTF World Tour
Sportveranstaltung in Bremen
Tischtenniswettbewerb in Deutschland
Tischtennisveranstaltung 2019